Guanosina trifosfato
 Grupo de Teatro da Poli
 GameTools Project
 GPRS Tunnelling Protocol
 Go Text Protocol
 Graduate Teacher Programme
 GTPlanet.net
 Graduate Training Programme, Reino Unido
 Grand Touring Prototype
 Good Team Player

Desambiguações de siglas